

Nom de famille

Prénom

Personnages de fiction et pseudonymes 
 Clark Kent, alter ego de Superman ;
 John Clark, espion des romans de Tom Clancy ;
 Madison Clark, personnage de la série télévisée américaine Fear the Walking Dead ;
 Naomi Clark, personnage de la série télévisée américaine 90210 Beverly Hills ;
 Matt Clark, personnage du feuilleton Les Feux de l'amour ;
 Clark, série télévisée suédoise.
 Sami Clark (1948-2022), chanteur libanais.

Toponyme

États-Unis 
 Clark, ville du Dakota du Sud ;
 Clark, ville du Missouri ;
 Clark, township du New Jersey ;
 Clark, comté de Pennsylvanie ;
 , plusieurs townships ;
 , localité du Nebraska ;
  ;
 le glacier Clark, glacier d'Alaska ;
 le lac Clark, lac d'Alaska ;
 le mont Clark, montagne de Californie ;

Nouvelle-Zélande 
 la Clark, rivière de l'Île du Sud ;

Philippines 
 Clark Air Base, ancienne base militaire américaine .

Autres 
 Clark Equipment Company, ancien groupe industriel américain
 Clark, chariots élévateurs
 C. & J. Clark, marque de chaussures Clarks 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais